Museu dels Raiers de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 Museu dels Raiers del Pont de Claverol (Pallars Jussà)